Alicja Jerozolimska, zwana też Antiochską (1108–1137) – córka Baldwina II, księżniczka Jerozolimy i Antiochii
 Alicja Jerozolimska, zwana też Cypryjską (1196–1246) – córka Henryka z Szampanii, regentka Królestwa Jerozolimskiego